Primera Nacional del fútbol femenino de España puede hacer referencia a dos competiciones distintas:

Primera Nacional de Fútbol Femenino, denominación de la 2.ª categoría del fútbol femenino en sus primeros años (2001-11, conocida como la antigua Segunda División Femenina), renombrada a Primera Federación Femenina en 2022;
Primera Nacional Femenina, denominación de la 4.ª categoría del fútbol femenino, creada en 2019.

Otros artículos 
 sistema de ligas de fútbol de España